Bohuňov est un toponyme qui peut désigner :

Bohuňov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Bohuňov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie